Маминов — фамилия:

 Маминов, Александр Иванович (1911—1943) — Герой Советского Союза.
 Маминов, Владимир Александрович (род. 1974) — российский и узбекский  футболист, тренер.

См. также